Olifant:
  Olifant () — южноафриканский основной боевой танк, модернизация британского танка «Центурион».
 Olifant — приложение .NET для создания и ведения файлов памяти переводов для систем автоматизированного перевода.

См. также 
 Олифант